Het ATP-toernooi van Houston 2011 (met de officiële naam US Men's Clay Court Championships) vond plaats van 4 tot en met 10 april 2011. Er werd gespeeld op outdoorgravelbanen van de River Oaks Country Club in de Amerikaanse stad Houston.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Houston
ATP-toernooi van Houston